Я́мница — топоним и гидроним:

Белоруссия 
 Ямница — деревня в Могилёвской области.

Россия 
 Ямница — деревня в Валдайском районе Новгородской области.
 Ямница — деревня в Хвойнинском районе Новгородской области.
 Ямница (приток Оки) — река в Тульской области.
 Ямница (приток Поломети) — река в Новгородской области.
 Ямница (приток Удины) — река в Новгородской области.

Украина 
 Ямница — село в Тысменицком районе Ивано-Франковской области
 Ямница — станция в Тысменицком районе Ивано-Франковской области

Польша 
 Ямница — посёлок

Хорватия 
 Ямница — посёлок